Jacob (česky Jakub) může být:

mužské jméno
 Jacob van Artevelde (asi 1290–1345) – vlámský politický vůdce
 Jacob van Ruisdael (Ruysdael; asi 1628–1682) – nizozemský barokní malíř
 Jacob de Wit (1695–1754) – holandský malíř

příjmení osob
 Václav Gunther Jacob (1685–1734) - český církevní hudební skladatel
 François Jacob (1920–2013) – francouzský lékař a genetik, nositel Nobelovy ceny
 Irène Jacob (1966) – švýcarská herečka
 Manuel Jacob (1981) – německý fotograf a designer
 Teuku Jacob (1929–2007) – indonéský paleontolog
 Werner Jacob – německý varhaník

jiné významy
 Hr. Ms. Jacob van Heemskerk – lehký křižník v Nizozemském námořnictvu
 Třída Jacob van Heemskerck – třída fregat nizozemského námořnictva

Rozcestníky - příjmení